Роса де Сан Хуан има више значења:

 Роса де Сан Хуан (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Роса де Сан Хуан, Ла Роса (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику